Scheps steht für:
 Scheps, eine Biersorte

Scheps ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Scheps (* 1982), russische Pianistin
 Gustavo Scheps (* 1954), uruguayischer Architekt
 Ilja Scheps (* 1956), russischer Pianist
 Joëlle Scheps (* 1992), niederländische Schwimmerin
 Johan Scheps (1900–1993), niederländischer Politiker
 Olga Scheps (* 1986), russische Pianistin
 Samuel Scheps (1904–1999), polnisch-schweizerischer Zionist

Weiteres:
 Benedikt Scheps, Filmfigur

Siehe auch:
 Szeps